Indonesië
 Juwangi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Juwangi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java